László Kocsis ist der Name folgender Personen:

* László Kocsis (Archäologe) (* 1949), ungarischer Archäologe
 László Kocsis (Tänzer) (László Attila Kocsis; * 1971), ungarischer Tänzer und Choreograf
 László Kocsis (Geologe), ungarischer Geologe